Долгополово — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгополово — деревня в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Долгополово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.